Lutz D. Schmadel, um astrônomo alemão
 2234 Schmadel, um asteroide